Philippe Fratacci (1917-2002), militaire français, Compagnon de la Libération ;
 Stéphane Fratacci (né en 1963), haut-fonctionnaire français.

Homonymie de patronyme